Rotha bezeichnet:
 Rotha, Stadtteil der Stadt Sangerhausen in Sachsen-Anhalt

Rotha ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Rotha (1907–1984), britischer Filmproduzent, -regisseur und Autor
 Wanda Rotha (1901–1982), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Rötha
 Rota
 Rotta